La Plaza del Cármen puede referirse a cualquiera de las plazas:
 La Plaza del Carmen en Madrid.
 La Plaza del Carmen en Gijón (España).
 La Plaza del Carmen en Toluca de Lerdo (México).
 La Plaza del Carmen Park en San Ángel (Ciudad de México).